Нови-Кнежевац () — город в Сербии, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, административный центр общины Нови-Кнежевац, находится в историко-географической области Банат.

Население города по переписи 2002 года — 7581 человек, из них 6083 совершеннолетних жителя, средний возраст 39,8 лет (38,1 года у мужчин и 41,3 года у женщин). Всего в городе 2780 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,71.

Этот город главным образом населён сербами и венграми. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Нови-Кнежеваца.

Примечания 

Города Воеводины